Dominic es un nombre de pila francés, usado en nombres femeninos y masculinos, que proviene del latín dominicus y significa « relativo al Señor ».

Variantes lingüísticas 
 español: La gracia de Dios
 alemán: Dominique 
 inglés: Dominique  árabe:  Domi 
 irlandés: Domhlaic italiano: Domenico polaco: Dominik corso: Dumènicu eslovaco: Dominicus portugués: Domingos (El dominio de Dios) Otras variantes 
Domaneke, Dominic, Domanique, Doménica, Domeniga, Domenique, Dominee, Domineek, Domineke, Dominetta, Dominga, Domini, Dominica, Dominie, Dominika, Dominyka, Dominiki, Dominizia, Domino, Dominica, Domitia, Domenika, Domorique, Meeka, Mika, Nikki

 Hombres 
 Catherine-Dominique de Pérignon (1754-1818), Marqués de Granada, y militar francés.
 Dominic de Villepin (1953-), político y escritor francés.
 Dominique Dorsey (1983-), deportista y jugador profesional canadiense-estadounidense.
 Dominique Guebey (1952-), atleta francés.
 Dominique Harris (1987-), deportista estadounidense.
 Dominique Pinon (1955-), actor francés.
 Dominique Rocheteau (1955-), exfutbolista francés que se desempeña actualmente como jefe de la Comisión Nacional de Ética de la Federación Francesa de Fútbol.
 Dominique Rodgers-Cromartie (1986-), jugador estadounidense de fútbol americano.
 Dominique Sirop (1956-), modisto francés de alta costura.
 Dominique Strauss-Kahn (1949-), director del Fondo Monetario Internacional entre septiembre de 2007 y mayo de 2011.
 Dominique Wilkins (1960-), jugador estadounidense de baloncesto profesional, ya retirado.
 Jean-Dominique Bauby (1952-1997), periodista y escritor francés, editor de la revista de moda francesa Elle.

 Mujeres 
 Dominique Dawes (1976-), gimnasta estadounidense.
 Dominique de Ménil o Dominique Schlumberger (1908-1997), coleccionista de arte franco-estadounidense.
 Dominique Dunne (1959-1982), actriz estadounidense que falleció asesinada por estrangulamiento.
 Dominique Moceanu (1981-), gimnasta estadounidense.
 Dominique Monami (1973-), extenista belga, que llegó a ser Top 10 del ranking de la WTA.
 Dominique Pegg (1995-), deportista canadiense de gimnasia artística.
 Dominique Swain (1980-), actriz estadounidense, conocida por ser la protagonista de la película de 1997 titulada Lolita.
 Dominique Sanda (1951-), actriz y modelo de la revista Vogue.
 Miss Dominique o Dominique Michalon (1978-), cantante francesa, también conocida con el nombre artístico Beth Sheba.

Personajes de ficción 
 Dominique Deveraux, personaje ficticio de la serie de televisión Dynasty.
 Dominetta « Domino » Vitali, personaje femenino principal de Operación Trueno, novena novela de James Bond escrita por Ian Fleming.
 Dominique Francon, heroína de la novela "El manantial", descrita por Ayn Rand como "la mujer para un hombre como Howard Roark".
 Dominique Paradis, agente francés aliado de James Bond en el videojuego del año 2002 titulado "James Bond 007: Nightfire".

Nombres ambiguos